Albert Moxhet (né en 1940), auteur et romaniste belge ; 
 Jean Moxhet (1932-2010), coureur cycliste belge.

Paronymes :
 Moxhe, village  situé en Wallonie.

Articles connexes 
 Xh